«Кавакадзэ» — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны.
 «Кавакадзэ» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.